Pamplonita (rijeka), rijeka na granici Kolumbije i Venezuele
 Pamplonita (grad), grad i općina u Kolumbiji, u departmanu Norte de Santander